Хи́лтон (, ) — фамилия британского происхождения.

Фамилия 
 Дэйзи и Виолетта Хилтон (1908—1969) — американские сиамские близнецы английского происхождения, гастролировавшие в 1930-е годы по всей территории Соединённых Штатов как участницы водевилей и представлений бродячих цирков.
 Джавин Хилтон (род. 1981) — английская R&B-певица.
 Джеймс Хилтон (1900—1954) — английский писатель.
 Конрад Хилтон (1887—1979) — американский предприниматель, основатель сети отелей «Hilton».
 Лоррэйн Хилтон — британская киноактриса.
 Ники Хилтон (род. 1983) — американская модель и дизайнер, правнучка Конрада Хилтона, сестра Пэрис Хилтон.
 Перес Хилтон (род. 1978) — американский блогер и обозреватель.
 Пэрис Хилтон (род. 1981) — американская актриса, певица и фотомодель, правнучка Конрада Хилтона.
 Райкер Хилтон (род. 1988) — ямайский бегун.
 Ричард Хилтон (род. 1955) — американский бизнесмен, отец Пэрис Хилтон.
 Роберт Хилтон (1930—2008) — американский общественный деятель, активист и защитник прав животных.
 Роджер Хилтон (1911—1975) — британский художник-абстракционист.
  Ховард Хилтон (1916—2002) — английский историк-марксист.
 Тайлер Хилтон (род. 1983) — американский музыкант, актёр
 Франческа Хилтон (1947—2015) — американская актриса, дочь Конрада Хилтона.
 Ханна Хилтон (род. 1984) — американская порноактриса.

Составные фамилии 
 Уиздом-Хилтон, Линдсей (род. 1986) — американская баскетболистка.
 Хилтон-Ротшильд, Ники (род. 1983) — американская фотомодель, модельер, наследница и светская львица.

Другие значения 
 Hilton Hotels — крупнейшая в мире сеть отелей, основанная Конрадом Хилтоном.
 Hilton Worldwide — одна из лидирующих компаний в отрасли отелей. Владеет международной сетью Hilton Hotels.
 Бангкок Хилтон — американский шестисерийный телесериал.
 Замок Хилтон — средневековый замок в Англии.
 Квота Хилтон — система ограничений ЕС по импорту говядины.
 Ханой Хилтон — музей и туристический объект во Вьетнаме.
 Хилтон-Мемфис — самый высокий отель в городе Мемфис, штата Теннесси.

См. также 
 Илтон